Хопов — фамилия. Известные носители:

 Хопов, Павел Сергеевич (1909—1993) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Хопов, Порфирий Макарович (1903—?) — председатель Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета (1942—1944).